Cufic est le nom de deux navires de la  :
 Le premier mis en service en 1888.
 Le second acquis en 1904.

Homonymie de bateaux